Илян — китайский топоним:
 Илян (Куньмин) (宜良) — уезд городского округа Куньмин провинции Юньнань (КНР).
 Илян (Чжаотун) (彝良) — уезд городского округа Чжаотун провинции Юньнань (КНР).